Audrey Dufeu (née en 1980), femme politique française ;
 Danielle Dufeu (née en 1941), femme politique française ;
 Édouard Dufeu (1836-1900), peintre français ;
 François Dufeu (né en 1943), écrivain français ; 
 Jacques-Louis Dufeu (1761-1832), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Dufeu (1898-1980), homme politique français.